Oksan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Oksan-myeon, Gunsan, socken i Gunsan, Norra Jeolla, 
 Oksan-myeon, Uieseong-gun, socken i Uiseong-gun, Norra Gyeongsang, 
 Oksan-myeon, Buyeo-gun, socken i Buyeo-gun, Södra Chungcheong, 
 Oksan-myeon, Cheongju, socken i Cheongju, Norra Chungcheong,